Мюнценберг () — немецкая фамилия и топоним.

Персоналии 
 Мюнценберг, Вилли (1889—1940) — немецкий коммунист, деятель Коминтерна.
 Мюнценберг, Райнхольд (1909—1986) — немецкий футболист.

Топоним 
 Мюнценберг — город в Германии, в земле Гессен.
 Мюнценберг — руины средневекового замка в Германии, в земле Гессен.